O Centro de Física Teórica de Marselha ou Centre de Physique Théorique - CPT é em tamanho, o maior laboratório de física teórica da França. Possui mais de cinquenta funcionários permanentes divididos em 10 equipes e 3 serviços.

As atividades investigatórias desenvolvidas abrangem vários tópicos em física, física matemática, o estudo das interações fundamentais e suas estruturas matemáticas, o estudo da complexidades em vários contextos físicos, física estatística ou da matemática condensada,os sistemas clássicos ou quânticos dinâmicos e suas aplicações, incluindo também temas biológicos.

Alunos de doutorado são treinados no labóratório, que também hospeda vários pesquisadores de pós-doutorado. O CPT desenvolve colaboraçoes em pesquisas com vários laborátórios presentes na área Aix-Marselha e também com institutos de pesquisa em toda a França e no exterior.

O CPT está em acordo com o CEA de Cadarache, com que desenvolveu um projeto financiado pela organização Euratom.
É membro da Federação das Undidades de Investigação de Marselha (FRUMAM, FR2291), da Federação Nacional de Fusão por Confinamento Magnético - ITER, e participa da rede europeia Flavianet.

Ligações externas 
 
 

Laboratórios